Gwyn Thomas může být:

 Gwyn Thomas (kriketista) (1891–1932) – velšský kriketista
 Gwyn Thomas (ragbista) (1892–1984) – velšský ragbista
 Gwyn Thomas (romanopisec) (1913–1981) – velšský romanopisec a dramatik
 Gwyn Thomas (reportér) (1913–2010) – kanadský reportér
 Gwyn Thomas (básník) (1936–2016) – velšský básník
 Gwyn Thomas (fotbalista) (* 1957) – velšský fotbalista